Маклауд, () или () је шкотско презиме. Односи се на:

Личности са презименом Маклауд
 А. А. Маклауд (-{A.A. MacLeod}-) (20. век), Канадски политичар из Онтарија
 Алан Арнет Маклауд (-{Alan Arnett McLeod}-) (1899–1918), Канадски добитник Викторијиног крста (-{Victoria Cross}-)
 Алистер Маклауд (-{Alistair MacLeod}-) (рођен 1936), Канадски писац
 Али Маклауд (-{Ally McLeod}-) (1931–2004), Шкотски фудбалер и менаџер
 Ендру Маклауд (-{Andrew MacLeod}-) (рођен 1966), аустралијски Интернационални менаџер за борбу санирање последица елементарних непогода
 Брајан Маклауд (-{Bryan McLeod}-) (рођен 1974), канадски политичар из Манитобе (-{Manitoba}-) 
 Шарлот Маклауд (-{Charlotte MacLeod}-) (1922–2005), канадски писац романа мистерије
 Кларенс Џ. Маклауд (-{Clarence J. McLeod}-) (1895–1959) 
 Колин Манро Маклауд (-{Colin Munro MacLeod}-) (1909–1972), канадско-амерички генетичар 
 Доналд Кенет Маклауд (-{Donald Kenneth McLeod}-) (1885–1958), британски армијски официр у Британској индијској армији 
 Данкан Стјуарт Маклауд (-{Duncan Stuart McLeod}-) (1854–[?]), канадски политичар из Манитобе 
 Данкан Лојд Маклауд (-{Duncan Lloyd McLeod}-) (1874–1935), канадски политичар из Манитобе 
 Фред Маклауд (-{Fred McLeod}-) (1882–1976), шкотско-амерички играч голфа 
 Гавин Маклауд (-{Gavin MacLeod}-) (1931–2021), амерички глумац 
 Џорџ Маклауд (-{George MacLeod}-) (1895–1991), шкотски свештеник, оснивач Ајона заједнице (-{Iona Community}-).
 Хагис Маклауд (-{Haggis McLeod}-) британски жонглер и комичар
 Хенри Данинг Маклауд (-{Henry Dunning Macleod}-) (1821–1902), шкотски економиста
 Х. Г. Маклауд (-{H. G. McLeod}-) (?–?), изумитељ мерача Маклауд
 Ијан Маклауд (-{Iain Macleod}-) (1913–1970), британски политичар
 Ијан Р. Маклауд (-{Ian R. MacLeod}-) (рођен 1956), британски писац научне фантастике и фантазије
 Изал Маклауд (-{Izale McLeod}-) (рођен 1984), британски фудбалер
 Џејмс Маклауд (-{James Macleod}-) (1836–1894), шкотско-канадски пионир и РЦМП комесар 
 Џон Џејмс Ричард Маклауд (-{John James Richard Macleod}-) (1876–1935), шкотски биохемичар и су-откривач инсулина 
 Кит Маклауд (-{Keith McLeod}-) (рођен 1979), амерички кошаркаш 
 Кен Маклауд (-{Ken MacLeod}-) (рођен 1954), шкотски писац научне фантастике 
 Лија Маклауд (-{Leah McLeod}-) аустралијаска телевизијска водитељка и сестра Саре Маклауд (Суперџизус) (-{Sarah McLeod (Superjesus)}-) 
 Лин Маклауд (-{Lyn McLeod}-) (рођен 1942), канадски политичар из Онтрија 
 Малком Маклауд, (-{Malcolm Macleod}-) бивши Лорд Ректор Универзитета Единбург 
 Мери Маклауд Бетјун (-{Mary McLeod Bethune}-) (1875–1955), амерички педагог 
 Николас Маклауд (-{Nicholas McLeod}-) (1868–1889) шкотски бизнисмен и мисионар 
 Нејтанел Вилијам Хемиш Маклауд (-{Nathanel William Hamish Macleod}-) (датум непознат), британски Финансијски секретар Хонгконга 1991-1995
 Нил Маклауд (-{Neil McLeod}-) (1842–1915), канадски политичар са Принц Едвард острва (-{Prince Edward Island}-)
 Норман Маклауд (-{Norman McLeod}-) (1812–1872), шкотски теолог и социјални реформатор 
 Рошаун Маклауд (-{Roshown McLeod}-) (рођен 1975), бивши амерички кошаркаш 
 Сара Маклауд (глумица) (-{Sarah McLeod}-) (рођена 1971), глумица са Новог Зеланда 
 Сара Маклауд (Суперџизус) (-{Sarah McLeod (Superjesus)}-) аустралијска певачица, бивша фронтвумен (-{frontwoman}-) групе Суперџизус 
 Шејн Маклауд (-{Shane McLeod}-) (рођен 1975), аустралијски дописни извештач 
 Стјуарт Маклауд (-{Stuart Macleod (magician)}-) (рођен 1982), шкотски мађионичар

Измишљени ликови
 Конор Маклауд, (-{Connor MacLeod}-) лик из филмова и телевизијске серије „Горштак“ (-{Highlander}-) 
 Данкан Маклауд, (-{Duncan MacLeod}-) лик из филмова и телевизијске серије „Горштак“ (-{Highlander}-) 
 Сем Маклауд (-{Sam McCloud}-), главни јунак америчке ТВ серије „Шериф из Њујорка“, у САД је приказивана под називом „Маклауд“ (-{McCloud}-), од 1970-1977. године

Градови и административне области
 Форт Маклауд (град) (-{Fort Macleod, Alberta}-)), град у Алберти, Канада 
 Маклауд (изборна област) (-{Macleod (electoral district}-), савезна изборна област у Алберти 
 Округ Маклауд (Минесота) (-{McLeod County, Minnesota}-), округ у држави Минесота, САД
 Маклауд (Северна Дакота), насеље у Северној Дакоти
 Маклауд (град) (-{MacLeod, Victoria}-), град у Викторији, Аустралија 
 Маклауд Гањ (-{McLeod Ganj}-) град у Химашал Прадеш (-{Himachal Pradesh}-), Индија

Остало
 Клан Маклауд, шкотски клан
 Језеро Маклауд, језеро у западној Аустралији
 Маклаудове кћерке, аустралијска телевизијска серија
 Маклаудов мерач, (-{McLeod gauge}-) лабораторијски инструмент за мерење веома ниских притисака
 Маклаудов синдром, (-{McLeod syndrome}-) аномалија Кел система антигена (-{Kell antigen system}-)
 Маклауд (алат), алат за гашење пожара у дивљини у облику мотике

Видети такође
 Лауд (-{Leod}-) 
 -Maklaud (kao McCloud)}- - вишезначна одредница

Референце